

Presentación previa 
Facundo Bagnis fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Rogério Dutra Silva derrotó en la final a Nicolás Jarry.

Cabezas de serie 

 ' Rogério Dutra Silva (Campeón)
  Nicolás Kicker (Segunda ronda)
  Gerald Melzer (Primera ronda)
  Taro Daniel (Cuartos de final)

<ol start=5>
  Arthur De Greef ''(Segunda ronda)
  Íñigo Cervantes ''(Primera ronda)
  Alessandro Giannessi ''(Primera ronda, retiro)
  João Souza ''(Cuartos de final)

Cuadro

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Santiago 2017